Суперкубок Порше — международный кузовной монокубок, проводимый Porsche при поддержке FIA. Проводится на автомобилях Porsche Carrera в качестве гонок поддержки Формулы 1.

Техника 
В Суперкубке используется специальная, кубковая версия Porsche 911 GT3 (997 серия), которая используется во многих Кубках Порше (в том числе в Немецком и Британском Кубках Порше), а также в Европейском чемпионате GT3, (соответствуя требованиям категории GT3), их масса ограничена 1120 кг. От серийных машин отличается самыми незначительными переделками, направленными на уменьшение стоимости обслуживания автомобиля в гонках. На машине стоит двигатель мощностью 400 л. с. (с 2006 г., с 2008 г. — 420 л. с.), 6-скоростная секвентальная коробка передач. Шины стандартные, Michelin, слики, использование термочехлов запрещено, на уикенд выдается два комплекта, число комплектов для дождя не ограниченно. Тормоза керамические, стандартные, используемые только в этой серии.

Чемпионат 
Гонки Суперкубка проводятся в рамках уикенда Формулы 1 на европейских этапах. В 2005 г. был выездной этап на Индианаполисе, а в 2006 г. — в Бахрейне. В течение гоночного уикенда проводятся две гонки, длиной 70 км каждая. Старт даётся с места, пит-стопы во время гонки не предусмотрены. В заезде принимают участие 24 машины, 15 сильнейших на финише получают очки по системе 20-18-16-14-12-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1.

В зачет серии идут результаты только тех гонщиков, которые выступали не менее чем в восьми гонках. Это сделано с целью исключения влияния на итоговое положение приглашенных гонщиков, которых немало на гонках Суперкубка. Обычно это различные знаменитости, которые не борются за высокий результат, но в 1993 г. приглашенный на один этап молодой гонщик Мика Хаккинен с легкостью выиграл обе гонки.

Кроме того, Порше распределяет среди гонщиков определенные призовые суммы всего около 820 тыс. евро за сезон. По результатам одной гонки 9000 евро получает победитель, за второе место дается 7500 евро, и 6,5 тыс. — за третье, и т. д., за последнее, 15-е место даются 1400 евро. Победитель Кубка получает дорожный автомобиль Порше, а обладатель наибольшего числа быстрейших кругов гонки по итогам сезона получает часы с дизайном Порше.

Поскольку этапы Суперкубка проходят в рамках этапов Ф1, то посещаемость всегда высока. Кроме того, серия освещается в прямом эфире каналом Евроспорт.

Чемпионы

См. также 
 Австралийский кубок Порше
 Британский Кубок Порше
 Немецкий Кубок Порше
 Французский кубок Порше

Ссылки 
 The Porsche Mobil 1 Supercup

Кубки Порше
Гонки поддержки Формулы-1